La France participe aux Jeux paralympiques depuis les premiers jeux paralympiques en 1960 à Rome et a pris place à toutes les éditions des Jeux d'été et d'hiver depuis cette date. La France a accueilli les Jeux paralympiques d'hiver de 1992.

L'athlète la plus médaillée est la nageuse Béatrice Hess qui a remporté  d'or.

Histoire 

La France accueille les Jeux paralympiques d'hiver en 1992 à Albertville et Tignes, peu après avoir été le pays hôte des Jeux olympiques d'hiver de 1992.

Le pays accueillera les Jeux paralympiques d'été 2024 à Paris.

Autorité de tutelle 
Fondé en 1992, le Comité paralympique et sportif français (CPSF) est composé de deux membres fondateurs : la Fédération française du sport adapté (FFSA) et la Fédération française handisport (FFH).

Bilan général

Résultats par année

Total Jeux paralympiques

Jeux paralympiques d'été

- Tableau

- Graphiques

-- Graphiques médailles 
Evolution du nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze aux JP d'été de 1960 à 2020

Evolution du nombre de médailles aux JP d'été de 1960 à 2020

-- Graphique rang 
Evolution du rang aux JP d'été de 1960 à 2020

Jeux paralympiques d'hiver

- Tableau

- Graphiques

-- Graphiques médailles 
Évolution du nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze aux JP d'hiver de 1976 à 2022

Evolution du nombre de médailles aux JP d'hiver de 1976 à 2022

-- Graphique rang 
Evolution du rang aux JP d'hiver de 1976 à 2022

Résultats par sport

Jeux paralympiques d'été

- Récapitulatif 1960-2020

- Médailles d'or

- Médailles d'argent

- Médailles de bronze

- Total

Jeux paralympiques d'hiver

- Récapitulatif 1976-2022

- Médailles d'or

- Médailles d'argent

- Médailles de bronze

- Total

Classement des médaillés par sport

Jeux paralympiques d'hiver

Ski alpin

Snowboard

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 France aux Jeux olympiques

Liens externes 
  Base de données des résultats du Comité international paralympique